I. Lajos orléans-i herceg (1372–1407), V. Károly francia király fia és Anjou Mária magyar királynő első férje
Orléans-i Lajos francia királyi herceg (1391–1395), az előbbi elsőszülött fia
II. Lajos orléans-i herceg (1462–1515), XII. Lajos néven Franciaország királya
III. Lajos orléans-i herceg (1549–1550), II. Henrik francia király fia
IV. Lajos orléans-i herceg (1703–1752), II. Fülöp orléans-i herceg, franciaországi régens fia
Orléans-i Lajos nemours-i herceg (1814–1896), I. Lajos Fülöp francia király fia
Orléans-i Lajos condéi herceg (1845–1866), Orléans-i Henrik aumale-i herceg fia és I. Lajos Fülöp francia király unokája

Kapcsolódó szócikkek 
Lajos orléans-i herceg (egyértelműsítő lap)